Plaats in Indonesië
 Catur Tunggal (Depok), een plaats in het regentschap Sleman van de provincie Jogjakarta
 Catur Tunggal (Mesuji Makmur), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir van de provincie Zuid-Sumatra